Тюбберген:
 Тюбберген (община) — община в нидерландской провинции Оверэйссел.
 Тюбберген (деревня) — центр одноимённой общины.